Gentele ist der Familienname folgender Personen:

 Göran Gentele (1917–1972), schwedischer Schauspieler, Regisseur und Opernintendant
 Siegfried Gentele (* 1952), deutscher Politiker (Demokratie Direkt, ehemals AfD, ALFA, Familien-Partei)